Dark Moon peut désigner :

Informatique 
 Le  Projet Dark Moon est une distribution GNU/Cygwin portable pour Windows.

Littérature 
 Dark Moon est un roman de  de David Gemmell.